Виктор Иванович Винокуров (24 декабря 1923 — 1 февраля 2003) — доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Виктор Иванович Винокуров родился в 1923 году. В 1951 году окончил Ленинградский электротехнический институт им. В. И. Ульянова (Ленина) по специальности «Электрофизика». В 1969 году получил звание профессора. С 1970 по 1990 был организатором и заведующим кафедрой РК ЛЭТИ. С 1974 по 1988 год был деканом факультета Корабельной электрорадиотехники и автоматизации.

Был председателем научно-методического Совета по электромагнитной совместимости и электромагнитной экологии.

Автор более 200 научных работ, включая 10 монографий и учебных пособий. Винокуровым было подготовлено 8 докторов и 37 кандидатов наук.

Основные работы 
 «Вопросы обработки сложных сиг­­налов в корреляционных системах» (1972);
 «Морская радиолокация» (1986);
 «Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств (ЭМС РЭС)» (1986);
 «Дискретно-кодированные последовательности» (1990).

Награды 
 Орден Отечественной войны I степени;
 Медаль «За оборону Ленинграда»;
 Медаль «Партизану Оте­чественной войны»;
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Литература 
 В. Д. Доценко. Морской биографический словарь. — Логос. — 2000.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Персоналии:Блокада Ленинграда
Награждённые медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Доктора технических наук
Награждённые медалью «За оборону Ленинграда»